Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem pode referir-se a:

Torneio de tênis feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria International (anteriormente Tier IV e Tier V), que passou por diversas cidades do Marrocos:
 WTA de Rabat – entre 2005 e 2006, e desde 2016;
 WTA de Marraquexe – de 2013 a 2015;
 WTA de Fez – de 2007 a 2012;
 WTA de Casablanca – de 2001 a 2004.

Desambiguação